W 2011 roku odbył się 89 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się zwycięzcy Premier League – Manchester United i Pucharu Anglii – Manchester City. Mecz został rozegrany na Wembley w Londynie, 7 sierpnia 2011. Manchester United przystąpił do meczu jako obrońca trofeum, w ubiegłym roku wygrał z Chelsea 3-1.

Były to 160 derby Manchesteru, drugie w pojedynku o Tarczę. W 1956 roku lepsze okazało się United wygrywając 1-0.

Trofeum zdobył Manchester United po raz 19. W meczu wygrał 3:2, pomimo że po pierwszej połowie przegrywał 0:2 po golach Joleona Lescotta i Edina Džeko. W drugiej połowie do bramki City trafiali Chris Smalling i dwukrotnie Nani

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Puchar Anglii w piłce nożnej (2010/2011)
 Premier League (2010/2011)

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2011